Милеџвил има више значења:
 Милеџвил (Џорџија)
 Милеџвил (Илиноис)
 Милеџвил (Охајо)
 Милеџвил (Тенеси)